Bataille de Saint-James (1426)  qui opposa les Bretons aux Anglais, le , pendant la Guerre de Cent Ans.
 Bataille de Saint-James (12 septembre 1795) qui opposa les Chouans et les Républicains, le , lors de la Chouannerie.
 Bataille de Saint-James (4 décembre 1795), qui opposa les Chouans et les Républicains, le , lors de la Chouannerie.
 Bataille de Saint-James (1800) qui  opposa les Chouans et les Républicains, le .